Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Swiss Open Gstaad 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německo-nizozemský pár Andre Begemann a Robin Haase, jehož členové nestartovali společně. Begemann do turnaje nenastoupil. Spoluhráčem Haaseho se stal ruský hráč Michail Južnyj, s nímž skončil v úvodním kole na raketách rakousko-pákistánské dvojice Oliver Marach a Ajsám Kúreší.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený bělorusko-uzbecký pár Aleksandr Buryj a Denis Istomin, který ve finále zdolal turnajové trojky Olivera Maracha s Ajsámem Kúreším výsledkem 3–6, 6–2 a [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Mariusz Fyrstenberg /  Santiago González (1. kolo)
  Oliver Marach /  Ajsám Kúreší (finále)
  Julian Knowle /  Philipp Oswald (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2015
ATP World Tour 2015